Garcilaso de la Vega (1503–1536) — poeta e militar espanhol
Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas (1507–1559) — conquistador espanhol
Inca Garcilaso de la Vega (1539–1616) — escritor e historiador espanhol, filho do anterior e de uma princesa inca

Desambiguações de antropônimos